Hypoxie kan verwijzen naar:

Hypoxie (medisch), een conditie waarbij er zuurstoftekort in de weefsels is
Hypoxie (water), een tekort aan zuurstof in water waardoor organismen sterven